DPM je kratica, ki lahko pomeni:
 Društvo prijateljev mladine
 Društvo podeželske mladine